Fahlite  est un synonyme désuet qui peut désigner deux espèces minérales : 
la tennantite ou 
la tétraédrite.

Notes et références 
 

Minerai 
Composé du cuivre
Fer (minéral)
Antimoine (minéral) 
Sulfure (minéral)